Кравчук Володимир Аркадійович (1937—1996) — український хімік, доктор хімічних наук, професор Української академії друкарства, Заслужений діяч науки і техніки України.
 Кравчук Володимир Володимирович (1998) — український футболіст, воротар.
 Кравчук Володимир Іванович (1951) — доктор технічних наук, професор, член-кореспондент УААН.
 Кравчук Володимир Сергійович — майор Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Кравчук Володимир Сергійович (1992—2014) — лейтенант Національної гвардії України. Учасник російсько-української війни.